Dominis János, Dominis († 1419) bíboros, raguzai érsek
 Dominis János, Johannes Andreae Militis de Aris (de Dominis) de Arbo († 1444) magyar katolikus főpap 
 Dominis János, De Dominis (15–16. század) zenggi püspök

Kapcsolódó szócikkek 
John Owen Dominis  (Ivan Jerko Dominis; 1832–1891), dalmáciai származású és amerikai születésű államférfi, Oahu kormányzója, I. Liliuokalani hawaii királynő férje, John Dominis (Ivan Dominis; 1796–1846) hajóskapitány fia, aki Triesztből vándorolt ki Amerikába 1819-ben